O termo tuna pode se referir a:

 Tuna, um agrupamento musical;
 Tuna Luso Brasileira, clube brasileiro de futebol da cidade de Belém;
 Tuna, o fruto do cactus Opuntia ficus-indica.
 Santiago de Tuna (distrito), no Peru

Ver também
 Tunas (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos